2 miejscowości w Polsce: 
 Przemysłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Chąśno 
 Przemysłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin
Ukraina:
 Przemysłów (Ukraina) – wieś w obwodzie lwowskim